«Руби Спаркс» () — трагикомедийный фильм Валери Фарис и Джонатана Дэйтона. В главных ролях — Пол Дано и Зои Казан, которая также является сценаристом картины.

Сюжет 
Главный герой фильма «Руби Спаркс» — молодой парень Кэлвин, который, несмотря на свой незначительный возраст, уже стал успешным писателем. Правда, в последнее время у него начались небольшие сложности как в работе, так и в личной жизни. Новая книга не дописывается, с девушками проблемы — такой внезапный творческий кризис, который уже начинал затягиваться.
Поначалу Кэлвин думал, что всё постепенно наладит, но, совсем отчаявшись, он решил придумать себе музу, которая бы помогла дописать ему книгу. Воспользовавшись всей своей фантазией, Кэлвин придумал девушку по имени Руби Спаркс. Он придумал ей внешность, склад ума, привычки и увлечения, в общем, очень основательно подошёл к этому вопросу. Надо сказать, что девушка вышла просто идеальная, умная, красивая, без вредных привычек, да ещё и спортом занимается. Один минус — её на самом деле нет, Кэлвин просто её придумал. И через пару дней парень про эту ситуацию забыл.
Но представьте, насколько сильно он удивился, когда однажды зашёл к себе домой и увидел придуманную девушку сидящей на его диване. И Руби явно не намерена уходить. Но вот кто она: плод больной фантазии Кэлвина или прекрасная принцесса, которая нашла своего принца?! На первый взгляд она как живая, но ведь такого не может быть?! Кэлвину придется её выслушать… Бойтесь своих фантазий, ведь порой они могут исполниться, и неизвестно, что будет потом.

В ролях 
 Пол Дано — Келвин Вейр-Филдс
 Зои Казан — Руби Спаркс
 Крис Мессина — Гарри Вейр-Филдс
 Аннетт Бенинг — Гертруда
 Антонио Бандерас — Морт
 Стив Куган — Лэнгдон
 Эллиотт Гулд — доктор Розенталь
 Дебора Энн Уолл — Лайла
 Аасиф Мандви — Сайрус Муди
 Тони Тракс — Сьюзи Вейр-Филдс, жена Гарри
 Алия Шокат — Мэйбел
 Уоллес Лэнгэм — Уоррен

Отзывы 
Фильм был хорошо встречен кинокритиками. На Rotten Tomatoes 79 % рецензий являются положительными, средний рейтинг составляет 7,1 из 10.

Примечания 

Фильмы США 2012 года
Романтические кинокомедии США
Трагикомедийные фильмы США
Фильмы о писателях
Фильмы Валери Фэрис
Фильмы Джонатана Дэйтона